Gladisch ist der Familienname folgender Personen:

 August Gladisch (1804–1879), deutscher Gymnasialdirektor und Historiker
 Walter Gladisch (1882–1954), deutscher Marineoffizier

Siehe auch: Gladitsch